Gouvernement Édouard Herriot peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Édouard Herriot (1) du  au  ;
 gouvernement Édouard Herriot (2) du  au  ;
 gouvernement Édouard Herriot (3) du  au .